Глеб Иванович Морозов (ок. 1593 — ) — боярин из рода Морозовых, брат Бориса Ивановича Морозова, внук М. Я. Морозова. Вторым браком был женат на Феодосии Соковниной, прославившейся как сторонница старообрядчества.

Род Морозовых происходил от знаменитого новгородца Михаила (Миши) Прушанина, дружинника князя Александра Ярославича Невского, героя Невской битвы 1240 года. Второй сын Ивана Васильевича Морозова и Аграфены Елизаровны Сабуровой.

Глеб Иванович Морозов, как его более успешный брат Борис Иванович, с 1614 года были взяты «на житье» во дворец, в юности был спальником своего сверстника царя Михаила Федоровича и дядькой царевичей. Но царевич Иван Михайлович, к которому был приставлен Глеб Морозов, умер малолетним. С этого времени карьерное продвижение Глеба Морозова замедлилось. Один из родственников Глеба и Бориса Морозовых был прадедом матери царя Михаила, а два других родственника, Салтыковы, его двоюродными братьями.

В 1615 году Глеб Иванович был пожалован в стольники. В 1637 стал боярином. В 1641 году, когда пришло известие о возможном набеге крымского хана, Глеб Иванович был первым воеводой в Переяславль-Рязанский (нынешнюю Рязань). Однако набег не состоялся, и Морозов вернулся в Москву. В 1642 году его назначили воеводой в Великий Новгород, где он оставался до вступления на престол Алексея Михайловича в 1645 году. На свадьбе царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны в 1648 году он в чине спальника вместе с царским тестем Ильей Даниловичем Милославским «оберегал сенник», или спальню новобрачных. В 1650 году Глеб Иванович был первым воеводой в Казани.

К концу 40-х годов XVII века Глеб Иванович был уже одним из богатейших людей России. Так, в 1644 году он получил в собственность 6714 десятин земли, 423 крестьянских и бобыльских двора с 976 душами мужского пола. Если в 1648 году у Глеба Морозова было 1688 дворов, то по росписи 1653 года он владел уже 2110 дворами. В 1656 году эта цифра составляла 2077 дворов, расположенных в Московском, Дмитровском, Угличском, Ярославском, Костромском, Галичском, Алатырском, Арзамасском уездах, на Вятке и в других уездах.

По старинной традиции боярские вотчины имели чисто хозяйственное назначение. Первым эту традицию нарушил царь Алексей Михайлович, который завёл под Москвой несколько роскошных усадеб. Среди них выделялись Измайлово и Коломенское. В XVII веке, в эпоху барокко, в Польше начался расцвет усадебной жизни. В походах середины 50-х годов царь имел возможность оценить роскошные резиденции магнатов. В этих походах участвовал также Глеб Морозов, состоявший при особе государя. В хоромах его подмосковного села Зюзина полы были «писаной шахмат», сад занимал две десятины, а на дворе разгуливали павлины и павы.

Семья 
Глеб Морозов был женат дважды. Его первая жена, Авдотья Алексеевна Сицкая, умерла бездетной в 1649 году, после 30-летнего брака. Второй женой стала дочь Прокофия Фёдоровича Соковнина Феодосия, известная впоследствии как ревнительница старообрядчества (на момент сватовства ей было 17 лет, а жениху — 54). Она родила в 1650 году сына Ивана. Брат Глеба Ивановича — Борис Морозов умер в 1661 году бездетным. Его вотчины наследовали вдова и младший брат. Почти одновременно с Борисом в 1662 году скончался и Глеб Иванович, и единственным владельцем громадного состояния, оказался его малолетний сын Иван Глебович, а на деле его мать Федосья Прокопьевна Морозова. Похоронен рядом с братом в Чудовом монастыре..

Предки 

</center>

Примечания 

Родившиеся в 1590-е годы
Г
Бояре
Воеводы Рязани
Воеводы Новгорода
Воеводы Казани